Triarii — музыкальная группа, проект немецкого музыканта Кристиана Эрдманна  в стиле маршал-индастриал.

Группа пишет неоклассическую маршевую музыку в сочетании с симфо-элементами.

Первый диск «Triumph» выпущен в 2004 году лейбле Eternal Soul Records тиражом всего 267 копий.

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Triarii на last.fm
 Triarii на MySpace
 Triarii на Discogs

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы Германии
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Индастриал-группы Германии